Seznam ladij svobode (angl. Liberty Ship).



Abecedni seznam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q 
 ni bilo ladij na Q

R

S

T

U

V

W

X 
 ni bilo ladij na X

Y 
 ni bilo ladij na Y

Z

Glej tudi 
 Seznam ladij Vojne mornarice ZDA
 Seznam ladij Kraljeve vojne mornarice
 Seznam ladij Japonske vojne mornarice

Seznami ladij